В административно-территориальном отношении Турция разделена на 81 илов ( — «страна; край»).

Илы 
Государственное управление ила осуществляется губернатором — вали (), которого назначает правительство. Резиденция губернатора называется вилайет ().

Каждый ил подразделяется на ильче (), или районы. Административный центр ила расположен в его центральном районе — меркез ильче ().

Как правило, ил носит то же название, что и его административный центр. Но есть три исключения: в илах Хатай, Коджаэли, Сакарья административными центрами являются соответственно города Антакья, Измит и Адапазары.

В 1926 году Турция была разделена на 57 илов, в 1939 году присоединён Хатай, в 1947 созданы Артвин, Тунджели, Каракюз (ныне Бингёль), Битлис и Хакяри, в 1953 — Ушак, в 1954 — Сакарья и Адыяман, в 1957 — Невшехир. С 1957 по 1989 год число илов оставалось постоянным — 67. В 1989 году созданы илы Кырыккале, Караман, Байбурт и Аксарай, в 1990 — Батман и Ширнак, в 1991 — Бартын, в 1994 — Ыгдыр и Ардахан, в 1995 — Ялова, Карабюк и Килис, в 1997 — Османие, в 1999 — Дюздже.

В настоящее время территория Турции разделена на следующие илы (провинции):

Ильче 

Илы (провинции) состоят из ильче (), или районов, которых по состоянию на 2013 год насчитывается 957. В административном центре каждого ила расположен меркез ильче () — центральный район. Многие (но не все) районы делятся на волости (буджаки).

Муниципальное устройство 
В результате реформы местного самоуправления 2013 года муниципальное устройство Турции приобрело четырёхуровневую структуру:
 Метропольные муниципалитеты ( — «Муниципалитеты больших городов») — муниципалитеты, существующие в границах 30 городов, которые являются административными центрами провинций (илей) с населением более 750 000 человек. Метропольные муниципалитеты существуют в Анкаре, Стамбуле, Измире, Анталье, Бурсе, Конье, Манисе, Мерсине, Эрзуруме и других крупнейших городах Турции. Во главе этих муниципальных образований стоят избираемые горожанами градоначальники (, Бюйюкшехир беледийе башканы).
 Столичные муниципалитеты — муниципалитеты, существующие в границах административных центров провинций (илов) с населением менее 750 000 человек.
 Районные муниципалитеты — муниципалитеты, существующие в границах районов и районов в больших городах.
 Городские муниципалитеты — муниципалитеты, существующие в границах городов и городских поселений ().
Во главе муниципалитета (, беледийе) стоит избираемый жителями глава — беледийе башканы ().

Статистические регионы 

Неофициально, в статистических целях, провинции-илы сгруппированы в 7 регионов:
 Мраморноморский регион (Marmara Bölgesi)
 Центральная Анатолия (İç Anadolu Bölgesi)
 Черноморский регион (Karadeniz Bölgesi)
 Восточная Анатолия (Doğu Anadolu Bölgesi)
 Эгейский регион (Ege Bölgesi)
 Средиземноморский регион (Akdeniz Bölgesi)
 Юго-Восточная Анатолия (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

Примечания

Источники

Библиография 
 Моисеев П. П., Серебрякова М. Н. Страны и народы: Зарубежная Азия. — : Мысль, 1979.

Ссылки 
 
 Турция: Досье // Деловой журнал о бизнесе в зарубежье.

См. также 
 Регионы Турции
 Районы Турции
 Деревни Турции